Harsberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Harsberg (Pfedelbach), Ortsteil der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Harsberg (Weselberg), Ortsteil der Ortsgemeinde Weselberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Berge:
 Harsberg (Pfälzerwald) (432,5 m), Berg im Leininger Sporn nahe bei Unterselighof, Gemeinde Carlsberg, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Harsberg (Hainich) (409,5 m), Berg im Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Schloss Hersberg